Le Châtiment peut faire référence à :

 Le Châtiment (Pasplata), film russe de Valéry Inkijinoff (1925).
 Le Châtiment (You can't Get Away with Murder), film américain de Lewis Seiler (1939).
 Le Châtiment (The Penalty), film américain de Harold S. Bucquet (1941)
 Le Châtiment (Lo sgarbo), film italien de Marino Girolami (1975).
 Le Châtiment (El Castigo), mini-série espagnole de Daniel Calparsoro (2008).
 Le Châtiment,  de la série de bande dessinée Lefranc, créée par Jacques Martin (2010).
 Le Châtiment de Basenhau, premier album de la série de bande dessinée  Une aventure de Johan, créée par Peyo (1954).
 Le Châtiment de l'Ombre Jaune,  roman de la série Bob Morane, écrite par Henri Vernes (1959).
 Le Châtiment de Jason (Jason Goes to Hell: The Final Friday), titre québécois du film américain réalisé par Adam Marcus (1993).

Voir aussi